Termenul „Rüdesheim” se poate referi la:

Rüdesheim am Rhein - un oraș în districtul rural Rheingau-Taunus, landul Hessa, Germania
Verbandsgemeinde Rüdesheim - o asociație comunală în districtul rural Bad Kreuznach, landul Renania-Palatinat
Rüdesheim (Nahe) - o comună în landul Renania-Palatinat
Rüdesheim (Euskirchen) un cartier din orașul Euskirchen, landul Renania de Nord - Westfalia